Swordfish (film), een actie/thrillerfilm die in 2001 uitkwam
 Fairey Swordfish, een torpedobommenwerper gebouwd door de Fairey Aviation Company